Angelo Mannironi – sollevatore italiano, figlio di Sebastiano, fratello di Sergio, padre di Manuel
 Manuel Mannironi – sollevatore italiano, figlio di Angelo, nipote di zio di Sergio, nipote di nonno di Sebastiano
 Salvatore Mannironi – politico italiano
 Sebastiano Mannironi – sollevatore italiano, padre di Angelo e Sergio, nonno di Manuel
 Sergio Mannironi – sollevatore italiano, figlio di Sebastiano, fratello di Angelo, zio di Manuel